Le taux de remplacement peut désigner : 

 en économie, le taux de remplacement désigne le pourcentage de l'ancien revenu perçu une fois arrivé à la retraite ; 
 en démographie, le taux de remplacement désigne le taux de natalité nécessaire pour que la population reste stable.